«Ночь бойца, или Кикбоксинг в США» () — кинофильм, боевик режиссера Рафала Зелински. Вышел в прокат в июне 1991 года.

Сюжет 
Майлз Кин вынужден участвовать в подпольных боях, чтобы выплатить долги за свой танцевальный клуб. Когда же долги возвращены, он отказывается от дальнейшего сотрудничества с организаторами боёв. Но последние не хотят отступать и заставляют его продолжить выступления путём угроз его матери, убийства его бывшей любовницы Джой и похищения нынешней девушки Кэтрин Пирс, а после финального боя главный герой по плану преступников вообще должен умереть. Однако Кин решает бороться и выступает против мафии.

В ролях 
 Лоренцо Ламас — Майлз Кин
 Кэтлин Кинмонт — Кэтрин Пирс
 Джеймс Лью — Гектор Сабатей
 Арлин Дал — Эдди Кин, мать Майлза
 Энтони Гири — Линч
 Кен Фори — Оливер
 Фелисити Ватерман — Джой
 Сандра Дженкинс — проститутка
 Мэтт МакКолм — фотомодель
 Робин Антин — танцовщица

Ссылки 
 Обзор и критика фильма  TV Guide
 Обзор и критика фильма  Variety
 Обзор и критика фильма  Hollywood Reporter

Литература 
 

Фильмы-боевики Франции
Фильмы-боевики США
Фильмы о боевых искусствах